Honda – japońska korporacja produkująca m.in. samochody, motocykle, samoloty i silniki
 Honda – miasto i gmina w Kolumbii
 Honda – krater marsjański
 Honda Racing F1 – japoński zespół i producent silników Formuły 1
 Honda Center – hala sportowa znajdująca się w Anaheim w Stanach Zjednoczonych
 Honda F.C. – japoński klub piłkarski z siedzibą w Hamamatsu

Osoby 
 Harumi Honda (ur. 1963) – japoński kolarz torowy
 Ishirō Honda (1911-1993) – japoński reżyser filmowy, twórca m.in. Godzilli
 Keisuke Honda (ur. 1986) – japoński piłkarz
 Mike Honda (ur. 1941) – amerykański polityk, kongresmen
 Minako Honda (1967-2005) – japoński piosenkarz
 Sōichirō Honda (1906-1991) – japoński inżynier i przemysłowiec
 Takeshi Honda (ur. 1981) – japoński łyżwiarz figurowy
 Toshiyuki Honda (ur. 1950) –  japoński saksofonista i kompozytor muzyki filmowej
 Yuka Honda – japońska multiinstrumentalistka i producent muzyczny

Zobacz też